Грање може бити:

 Грана, множина грање

или:

 Грање (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Грање (Јакшић), насеље у општини Јакшић, Хрватска

Види још 

 Грана (вишезначна одредница)